In der Saison 1975/76 gelang dem F.C. Hansa Rostock der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga und dem 1. FC Union Berlin nach drei Jahren die Rückkehr ins Oberhaus. Die 2. Mannschaften der Oberligateams (nachfolgend mit * gekennzeichnet) wurden zum Saisonende aus der DDR-Liga ausgegliedert. Sie spielten ab 1976/77 entweder in der neuen Nachwuchsoberliga (die Fußballclubs) bzw. in der drittklassigen Bezirksliga (die Betriebssportgemeinschaften -BSG-).

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 254.400 Zuschauer ( 1.927 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 9.000 F.C. Hansa Rostock – TSG Wismar (1. Sp.)
 9.000 ASG Vorwärts Stralsund – F.C. Hansa Rostock (4. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 BSG Nord Torgelow – TSG Bau Rostock (22. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 180.350 Zuschauer ( 1.366 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 6.000 BSG Stahl Eisenhüttenstadt – 1. FC Union Berlin (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG EAB Lichtenberg 47 (22. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 193.400 Zuschauer ( 1.465 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.300 BSG Stahl Blankenburg – BSG Einheit Wernigerode (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 1. FC Magdeburg II – ASG Vorwärts Dessau (13. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 126.700 Zuschauer ( 975 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 3.500 BSG Wismut Gera – BSG Motor Werdau (1. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG Energie Cottbus II – TSG Gröditz (22. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 147.920 Zuschauer ( 1.121 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.500 BSG Motor Weimar – BSG Motor Suhl (1. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort – BSG Sachsenring Zwickau II (19. Sp.)
100 BSG Sachsenring Zwickau II – BSG Chemie Schwarza (22. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 138.100 Zuschauer ( 6.950 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 27.000 F.C. Hansa Rostock – 1. FC Union Berlin (3. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 ASG Vorwärts Dessau – BSG Motor Suhl (10. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1975/76
 FDGB-Pokal 1975/76

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 
 
 

1975/76
Fußballsaison 1975/76